Kazachs voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Kazachs voetbalelftal onder 19 (vrouwen)